Банту се може односити на:
Банту језици
Банту народи